Мария Александровна Кузнецова () — советская театральная актриса. Русская по национальности, она была одной из первых актрис узбекского национального театра, соратница Хамзы Ниязи. Народная артистка Узбекской ССР (1939). Посмертно награждена высшей наградой Узбекистана — орденом «За выдающиеся заслуги» (2001).

Биография 
Родилась в 1899 году в Намангане. Русская. Её отец в молодости переехал из центральной России, был механиком, работал на хлопкоочистительных заводах. Младшая из троих детей, у неё было два старших брата. Выросла в махалле, с детства знала узбекский язык, узбекские народные песни и танцы.

В 1917 году поступила работать машинисткой в Наманганский совет мусульманских депутатов, когда работники совета решили поставить любительский спектакль вступила в члены драматического кружка, предварительно попросив кружковцев держать это в тайне. В 1918 году поэт Хамза предложил ей вступить в создаваемую им краевую разъездную мусульманскую политическую-труппу при мусульманской секции политотдела Туркестанского фронта; с этой труппой на агитпоезде «Красный Восток» выступала на фронте.

До неё женские роли в узбекском театре исполнялись мужчинами, Кузнецова была одной из первых исполнительниц женских ролей, в пьесах Хамзы она играла Фатиму («Наказание клеветников»), Марьям («Отравленная жизнь»), Джамиля («Бай и батрак»), женские роли в «Ферганских трагедиях».

После войны работала в Кокандском и Ферганском театрах, а в 1926 году была приглашена в Самарканд в «Образцовую краевую драматическую труппу».

С 1929 года — актриса Узбекского драматического театра им. Хамзы.

Исполняла характерные роли, проявляя яркую самобытность, колоритность, бытовую конкретность исполнительской манеры: Кумушбиби («Два коммуниста» Камиля Яшена, 1929), Анна Андреевна («Ревизор» Гоголя, 1930). Большой отличительной силой выделялось её исполнение ролей Хаджи («Бай и батрак» Хамзы, 1939) и Кабанихи («Гроза» Островского, 1938, 1955). Её творчеству была присуща и сатирическая острота — старуха («Сказка о рыбаке и рыбке» по Пушкину, 1948), Бессеменова («Мещане» Горького, 1954), и обаятельные народные характеры — роли Майсары («Проделки Майсары» Хамзы, 1939), роль Холнисо («Шелковое сюзане» Абдуллы Каххара, 1952) — за последнюю представлялась к Сталинской премии 3 степени, но премия в тот год вручена не была.

Умерла в 1956 году в Ташкенте, похоронена на Мемориальном кладбище «Чигатай».

Награды, признание, память 
 Народная артистка Узбекской ССР (1939).
 Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1951) и «Знак Почёта» и медалями.
 Медаль «За трудовое отличие» (1945).
 В 2001 году, посмертно, награждена высшей наградой Узбекистана — орденом «За выдающиеся заслуги».

В культуре 
Является прототипом главной героини фильма «Родившийся в грозу» («Наташа-ханум») снятого в 1965 году на киностудии «Узбекфильм» режиссёром Латифом Файзиевым.

Источники 
 Узбекский драматический театр: очерк истории / Г. А. Уварова. — Государственное издательство «Искусство», 1959. — 229 с. — стр. 30-31
 Мария Александровна Кузнецова // Театральная энциклопедия, Том 3. / С. С. Мокульский, П. А. Марков. — М.: Гос. науч. изд-во «Сов. энциклопедия», 1964. — стр. 315
 Мария Александровна Кузнецова // Ташкент: энциклопедия. — Главная редакция Узбекской советской энциклопедии, 1983—413 с. — стр. 177
 Кузнецова Мария Александровна // Ташкент. Память.

Примечания 

Похороненные на Чигатайском кладбище